Magazine  o magazín radiofònic , format radiofònic que sol ocupar àmplies franges horàries, que sovint incorporen seccions
 Magazine (revista), revista 
 Magazine (grup), grup musical
 Magazine (Arkansas)